Бруссер, Анна Марковна (род. 1963) — театральный педагог, профессор, заслуженный работник высшей школы РФ, почётный работник образования Москвы. 
 Бруссер, Григорий Михайлович (1898—1960) — генерал-майор артиллерии СССР. Начальник штаба артиллерии Ленинградского фронта.